Volfram fluorid se može odnositi na:

 Volfram(-{IV}-) fluorid (volfram tetrafluorid)
 Volfram heksafluorid (Volfram(-{VI}-) fluorid)